Radio libera Albemuth (Radio Free Albemuth) – romanzo di Philip K. Dick del 1985
 Radio Free Albemuth – album di Stuart Hamm del 1988
 Radio Free Albemuth – film del 2010 diretto da John Alan Simon